Iván Alexis Pillud (* 24. April 1986) ist ein argentinischer Fußballspieler, der für den Racing Club de Avellaneda als Rechtsverteidiger spielt.

Kindheit und Ausbildung 
Pillud wurde in der argentinischen Stadt Capitán Bermúdez in der Provinz Santa Fe geboren. Als Kind spielte er in seiner Heimatstadt bei Villa Cassini und dem Club Defensores Santa Catalina. Danach war er ein Jahr bei San Lorenzo de Almagro in Buenos Aires und bei Renato Cesarini (Rosario).

Vereinskarriere 
Er begann seine Karriere 2005 bei Tiro Federal in der argentinischen Zweitliga. Sein Debüt in der Primera División hatte er 2008, als er an die Newell’s Old Boys ausgeliehen wurde. Er spielte in der Saison weitere 19 Wochen.

Im Juli 2009 wurde Pillud an den spanischen Verein RCD Espanyol ausgeliehen, wo er sein Debüt am 30. August gegen Athletic Bilbao (0:1) hatte.

Pillud kehrte für die Saison 2010/2011 nach Argentinien zurück, wo er für den Racing Club de Avellaneda unterschrieb. Seine ersten zwei Tore erzielte er gegen Godoy Cruz (1:1) und Vélez Sársfield. Am 31. Januar 2014 wurde er in die Serie A an Hellas Verona ausgeliehen.

Mitte 2014 kehrte er zum Racing Club zurück in die Primera División, wo er an 16 Spielen teilnahm und mit Trainer Diego Cocca Meister wurde. Dies war der erste Titel der Racing seit der Hinrunde 2001. Am 31. März 2019 wurde Racing erneut Meister. Diesmal verlor Pillud seinen Stammplatz an Renzo Saravia, sodass Pillud nur in vier Spielen mitspielte. Dennoch betonten Eduardo Coudet und seine Teamkollegen Pilluds Bedeutung für die Teammoral.

Am 3. August 2019 erzielte er gegen Vélez Sársfield sein fünftes Tor als Profifußballer. Am 14. Dezember 2019 wurde er mit Racing erneut Meister und gewann die Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina. Er wurde damit der Spieler mit den meisten Titeln des Vereins in der heutigen Zeit.

Nationalmannschaft 
Im Jahr 2011 wurde Pillud in den Kader der argentinischen Nationalmannschaft berufen und in fünf Freundschaftsspielen eingesetzt.

Erfolge 
 2014 Torneo Transición (Racing Club de Avellaneda)
 2018/19 Superliga Argentina (Racing Club de Avellaneda)
 2019 Trofeo de Campeones (Racing Club de Avellaneda)

Spielstatistik

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Argentinien)
Fußballspieler (Racing Club Avellaneda)
Argentinier
Geboren 1986
Mann